Морача може бити:

 Морача река у Црној Гори која протиче кроз Подгорицу
 Морача (племе), једно од седам брдских племена
 Морача (област), историјска регија у Црној Гори
 Морача (нахија), бивша нахија на подручју истоимене области
 Манастир Морача, српски православни манастир у Општини Колашин
 Морача (село), село код истоименог манастира (Општина Колашин)
 Спортски центар Морача, спортски центар у Подгорици
 Милутин Морача, генерал ЈНА и народни херој Југославије

Види још
 Морачани (вишезначна одредница)
 Преко Мораче